Change is het vijfde studioalbum van de Engelse meidengroep Sugababes. Het werd op 1 oktober 2007 voor het eerst uitgegeven.

Tracklist

Singles 

Muziekalbum uit 2007
Muziekalbum van Sugababes
Muziekalbum uitgegeven door Island Records